Gospodin i gospođa Smith,  akcijski film iz 2005. s Bradom Pittom i Angelinom Jolie u glavnim ulogama.
 Gospodin i gospođa Smith (1941),  komedija Alfreda Hitchcocka iz 1941.